Vlag van Donetsk (stad), vlag van de Oekraïense stad Donetsk
 Vlag van Donetsk (oblast), vlag van de Oekraïense oblast Donetsk
 Vlag van de Volksrepubliek Donetsk, vlag van de niet-erkende Volksrepubliek Donetsk